Celldömölk beschreibt:

die ungarische Kleinstadt, siehe Celldömölk
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Celldömölk
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Celldömölk